Nacra o NACRA puede referirse a:

 Nombre común del molusco bivalvo Pinna nobilis,
 Acrónimo de la North America Caribbean Rugby Association hoy Rugby Americas North.